Pochlatko ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Pochlatko (* 1943), österreichischer Kameramann und Unternehmer
 Erich Pochlatko, österreichischer Filmproduzent
 Florian Pochlatko (* 1986), österreichischer Filmschaffender
 Jakob Pochlatko (* 1984), österreichischer Filmproduzent
 Herbert Pochlatko, österreichischer Autor
 Peter Pochlatko (1933–2002), österreichischer Filmproduzent
 Walter Pochlatko (1901–1986), österreichischer Bildhauer
 Werner Pochlatko, wirklicher Name von Werner Pochath (1939–1993), österreichischer Schauspieler